Du Toit is een achternaam die veel voorkomt in Zuid-Afrika. De naam is afkomstig van gevluchte hugenoten. Enkele personen met deze achternaam zijn:

Alexander du Toit (1878 - 1948), Zuid-Afrikaans geoloog;
Anri du Toit (1984), Zuid-Afrikaans zangeres en rapper;
Christian Dutoit, redacteur van Meervoud en politicus van de Vlaamse Democraten Brussel;
Dirk du Toit (1943 - 2009), Zuid-Afrikaans politicus;
Jacobus Daniël du Toit (1877 - 1953), Zuid-Afrikaans dichter;
Maureen du Toit (1974), Nederlands actrice en presentatrice;
Natalie du Toit (1984), Zuid-Afrikaans paralympisch zwemster;
Stephanus Jacobus du Toit (1847 - 1911), Zuid-Afrikaans dominee en journalist.